Cristián Alberto de Brandeburgo-Ansbach (en alemán, Christian Albrecht von Brandenburg-Ansbach; Ansbach, 18 de septiembre de 1675-ibidem, 16 de octubre de 1692) fue un príncipe alemán, margrave de Brandeburgo-Ansbach de 1686 a 1692.

Gobierno 
Era el segundo hijo varón del margrave Juan Federico de Brandeburgo-Ansbach y de su primera esposa, Juana Isabel de Baden-Durlach. Debido a que su hermano mayor, Leopoldo Federico, había muerto a la edad de dos años, sucedió a su padre como margrave de Brandeburgo-Ansbach en 1686. Como era menor en ese tiempo, fue elegido un regente. Como era todavía menor de edad cuando murió, nunca asumió realmente el gobierno de Brandeburgo-Ansbach. Fue sucedido por su hermano menor, Jorge Federico.

Ancestros

Referencias 

Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVII (casa de Hohenzollern)